Yang’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yang'an Manzu Xiang, socken, Liaoning, 
 Yang'an (socken i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar